Уніят — те саме, що уніат. Послідовник унії — об'єднання православної церкви з католицькою під владою Папи Римського. Див. Східні католицькі церкви.

Відомі носії 

 Уніят Віктор Богданович (нар. 1977) — український історик, краєзнавець, журналіст, редактор, почесний краєзнавець України.

Українські прізвища